Philippe Gautier peut désigner :
 Philippe Gautier de Châtillon (1135-1201), poète français ;
 Philippe Gautier (1934-), écrivain français ;
 Philippe Gautier, réalisateur de clips français ;
 Philippe Gautier (1928-2004), peintre français.